Wesselényi Miklós (1504–1584) bíró
Wesselényi Miklós (Vesseleny Miklós, 1608–1666) teológus, jezsuita pap
Wesselényi Miklós (1750–1809) katona, politikus, a "zsibói bölény"
Wesselényi Miklós (1796–1850) politikus, az "árvízi hajós"
Wesselényi Miklós (1845–1916) politikus, Szilágy vármegye főispánja
Wesselényi Miklós (1911–1980) író, újságíró, helyettes főszerkesztő, a Magyar Nemzet újságírója

Miklós